Meanwhile () может иметь различные значения.

Музыка:
 Meanwhile — альбом группы Celebrate the Nun 1989 года.
 Meanwhile — альбом группы Camouflage 1991 года.
 …Meanwhile — альбом группы 10cc 1992 года.
 Meanwhile… — альбом ансамбля Trance Mission 1995 года.
 Meanwhile EP — мини-альбом группы Gorillaz 2021 года.

 «Meanwhile» — песня Джорджа Стрейта 1999 года.

Кино и телевидение:
 «Тем временем» () — американский фильм Хэла Хартли 2011 года.
 «Meanwhile» — серия мультсериала «Футурама».